Gentil se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ambroise Gentil
 Louis François Gentil